Johnstown es el nombre de dos pueblos en Wisconsin:

 Johnstown (condado de Polk, Wisconsin)
 Johnstown (condado de Rock, Wisconsin)